Алекса́ндр Рома́нов: Романов, Александр (род. 1990) — молдавский боец смешанных боевых искусств.
 
 Романов, Александр Андреевич (род. 1993) — российский регбист.
 Романов, Александр Васильевич (1897—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Читинского областного исполнительного комитета.
 Романов, Александр Владимирович (род. 1967) — российский деятель правоохранительных органов, генерал-полковник юстиции.
 Романов, Александр Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Романов, Александр Георгиевич (1912—1938) — Герой Советского Союза.
 Романов, Александр Дмитриевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Романов, Александр Иванович (1948—2023) — советский диссидент, политзаключённый, историк.
 Романов, Александр Иванович (род. 1948) — российский медик, клинический реабилитолог, сомнолог.
 Романов, Александр Иосифович (1912—1995) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Романов, Александр Михайлович (1866—1933) — великий князь Александр Михайлович.
 
 Романов, Александр Николаевич (Александр II; 1818—1881) — российский император.
 Романов, Александр Павлович (Александр I; 1777—1825) — российский император.
 Романов, Александр Сергеевич (род. 1953) — российский государственный деятель, председатель Саратовской областной Думы.
 Романов, Александр Станиславович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Александр Романов — персонаж игр Command & Conquer: Red Alert 2 и Command & Conquer: Yuri’s Revenge, премьер-министр СССР.